Daniel Evans era il campione in carica, ma è stato eliminato ai quarti di finale da Denis Kudla.

In finale Frances Tiafoe ha sconfitto Denis Kudla con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Daniel Evans (quarti di finale)
  Frances Tiafoe (campione)
  Andreas Seppi (quarti di finale)
  Kevin Anderson (quarti di finale)

  Mackenzie McDonald (primo turno) 
  Denis Kudla (finale) 
  Damir Džumhur (primo turno) 
  Kamil Majchrzak (semifinale)

Qualificati 

  Marius Copil (semifinale)
  Matthew Ebden (secondo turno)

  Borna Gojo (primo turno) 
  Aleksandar Vukic (secondo turno)

Wildcard 

  Jay Clarke (primo turno)
  Daniel Evans (quarti di finale)

  Ryan Peniston (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nottingham Open 2021